Супер рагби 1998. (службени назив: 1998 Super 12) је било 3. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Финале је одиграно у Окланду, најнасељенијем граду на Новом Зеланду, а Крсташи су дошли до трофеја тако што су после велике борбе савладали домаће Блузсе.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Окланд блузси - Отаго хајлендерси 37-31

Кантербери крусејдерси - Коастал шаркси 36-32

Финале

Окланд блузси - Кантербери крусејдерси 13-20

Статистика и награде 

Највише есеја

 Џоели Видри 10, 

Највише поена

 Ендру Мертенс 206,

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 1998.